Desa Benteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Benteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 107,50), Jawa Barat, 
 Desa Benteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 106,70), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar